

Patronyme 

 Jiří Starosta (1923-2012), footballeur puis entraîneur tchécoslovaque ;
 Ondřej Starosta (né en 1979), joueur de basket-ball tchèque ;
 Paul Starosta (né en 1947),  photographe français ;
 Tomáš Starosta (né en 1981), joueur de hockey sur glace slovaque.

Autres 
 Starosta désigne un président de powiat polonais.
 Starosta, titre original de la nouvelle Le Staroste d'Anton Tchekhov parue en 1885.

Notes et références